Un Año juliano puede referirse a:

 El Año juliano (calendario), el modo de referirse a un año cualquiera en el calendario juliano, empiece el día que empiece en la cultura que sea y equivale a 366 o 365 días, promediando 365,25 días..
 El Año juliano (astronomía), la unidad de tiempo usada en astronomía que equivale a 365,25 días o a 31.557.600 segundos exactamente.